Кравцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кравцы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Кравцы — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Кравцы — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.

Украина 
 Кравцы — село в Широковском районе Днепропетровской области.